Jacques Vauclair peut désigner :
 Jacques Vauclair (1926-1999), photographe et parolier français
 Jacques Vauclair (1947- ), psychologue français

Voir aussi